Plurale di pistone

Persone
Christian Pistoni (1980) – pilota motociclistico italiano
Franco Pistoni (1956) – musicista, regista e attore italiano
Gino Pistoni (1924-1944) – partigiano italiano
Mario Pistoni (1932-1992) – ballerino e coreografo italiano

Altro
Borgo Pistoni – azienda meccanica italiana nel settore motoristico